Friedrich Avemarie ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Avemarie (Pädagoge) (1893–1980), deutscher Pädagoge und Theologe
 Friedrich Avemarie (Theologe) (1960–2012), deutscher Theologe